

Patronymie
 Aboubacar Sankharé (1978- ) est un footballeur français. 
 Sadio Sankharé (1981- )  est un footballeur français.
 Younousse Sankharé (1989- ) est un footballeur français.